Галкины — название населённых пунктов:

Россия 
 Галкины — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Галкины — деревня в Шабалинском районе Кировской области.